Лоренс има више значења:
 Округ Лоренс (Јужна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Округ Лоренс (Јужна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Округ Лоренс (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Лоренс (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Лоренс (Арканзас), је округ у америчкој савезној држави Арканзас
 Округ Лоренс (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Лоренс (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Лоренс (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Лоренс (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Лоренс (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Лоренс (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Лоренс (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Округ Лоренс (Тенеси), је округ у америчкој савезној држави Тенеси
 Лоренс (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Лоренс (Масачусетс), град је у америчкој савезној држави Масачусетс
 Лоренс (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Лоренс (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Лоренс (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Лоренс (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Лоренс (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Лоренс (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Лоренс (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Лоренс (округ Насо, Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк